Mariés au premier regard (France) est une émission diffusée par M6 en France et redifusée sur RTL-TVI en Belgique.
Mariés au premier regard (Belgique) est une émission diffusée par RTL-TVI en Belgique et redifusée sur M6 en France.
 est une émission danoise.
 est une émission américaine.
est une émission australienne.
 est une émission britannique.